Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 2012 – czternaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 7–16 grudnia 2012 roku w indonezyjskim mieście Yogyakarta. Tytułu zdobytego w 2010 roku broniła reprezentacja Kazachstanu. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata 2013.

Informacje ogólne 
Dwanaście uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym pomiędzy 7 a 12 grudnia, faza pucharowa natomiast odbyła się od 14 do 16 grudnia. Stawką tego turnieju, prócz medali mistrzostw kontynentu, były również trzy miejsca w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2013.

Zgodnie z oczekiwaniami do półfinałów awansowały Korea Południowa, Kazachstan, Japonia i Chiny. Spośród tych drużyn jedynie Kazachstan nie uzyskał awansu na mistrzostwa świata przegrywając z Japonią w meczu o trzecie miejsce, tytuł mistrzowski zaś zdobyła Korea Południowa pokonując w finale Chiny 40–22.

Uczestnicy

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecze o miejsca 9–12 

Półfinały 9-12

Mecz o 11 miejsce

Mecz o 9 miejsce

Mecze o miejsca 5–8 

Półfinały 5-8

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Mecze o miejsca 1–4 

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
2012 w Indonezji
Sport w Yogyakarcie